Соревнования по прыжкам в высоту у мужчин на Олимпийских играх 1920 года состоялись 15 и 17 августа.

Квалификация 
В финал выходили легкоатлеты, преодолевшие планку на высоте 1,80 м.

Финал
В финальных прыжках Харольд Мюллер и Бо Экелунд показали одинаковые результаты — 1,90 метра. Поэтому каждому легкоатлету дали по 1 дополнительному прыжку, чтобы определить сильнейшего. В результате Харольд Мюллер прыгнул на 1,88 м и завоевал серебряную медаль, а Бо Экелунд с прыжком на 1,85 м занял 3-е место.

Ссылки 
 Результаты 

Прыжки в высоту на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1920